Pallini (neugriechisch Παλλήνη) ist der Name

 des Hauptorts des griechischen Präfekturbezirks Ostattika, siehe Pallini (Attika)
 einer Stadt in der griechischen Präfektur Chalkidiki, siehe Pallini (Chalkidiki)
 einer Stadt im bolivianischen Departamento Oruro, siehe Pallini (Bolivien)

Siehe auch:
 Pallene